Статский советник:

 Статский советник — гражданский (статский) чин V класса в российской Табели о рангах до 1917 г.
 «Статский советник» — роман Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина» (издана в 1998 г.).
 «Статский советник» — российский художественный фильм 2005 года, экранизация одноимённого романа Бориса Акунина.